Hebold ist der Familienname folgender Personen:

 Erik Hebold (* 1966), deutscher Basketballspieler
 Otto Hebold (1896–1975), deutscher Mediziner und Aktion T4-Gutachter